Austria:
 Fronhausen – gmina

Niemcy:
 Fronhausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Marburg-Biedenkopf

Zobacz też:
 Frohnhausen